Il doppio del Heineken Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcos Ondruska e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro David Adams e Menno Oosting.

Ellis Ferreira e Patrick Galbraith hanno battuto in finale 6–4, 4–6, 7–6 Rick Leach e Jonathan Stark.

Teste di serie
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (campioni)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (semifinali)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (finale)
 David Adams /  Menno Oosting (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

BellSouth Open 1997
ATP Tour 1997